Дон Алехо има више значења:

 Дон Алехо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Алехо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику